Alexander Gordon-Lennox (1825-1892) – politico e militare inglese
 Alexander Gordon-Lennox (1911-1987) – ammiraglio scozzese